Hochleiten ist der Ortsname von

 Hochleiten (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hochleiten (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

 Hochleiten (Gemeinde Gießhübl), Ortsteil der Gemeinde Gießhübl, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Hochleiten (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hochleiten (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hochleiten (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hochleithen  (Begriffsklärung)